HMS Valiant (1914), Brits slagschip van de Queen Elizabeth-klasse
 Valiant (automerk), een automodel
 Valiant (motorfietsmerk), een historisch merk van motorfietsen.
 The Valiant (1929), een film uit 1929.
 The Valiant (1962), een film uit 1962 van Roy Ward Baker
 The Valiant (toneelstuk)''
 Valiant (2005), een computeranimatiefilm uit 2005.
 Valiant (strip), een Britse strip.
 Prins Valiant, Amerikaanse stripreeks